Charles d'Hozier est un nom porté par plusieurs membres de la même famille d'Hozier :
 Charles d'Hozier (1640-1732), auteur de l'Armorial général de France.
 Charles d'Hozier (1775-1846), un conspirateur royaliste français.